Barzy kan syfta på:

 Barzy-en-Thiérache, fransk kommun i departementet Aise
 Barzy-sur-Marne, fransk kommun i departementet Aisne